Hugo García puede referirse a:

 Hugo García Robles o Sebastián Elcano (1931-2013), escritor, periodista, traductor y crítico uruguayo;
 Hugo García Velázquez (1981-), futbolista mexicano.